Popil·li Lenat (), una branca de la família dels Popil·li.
 Vipsani Lenat (), magistrat romà del .
 Servi Octavi Lenat Poncià (), cònsol romà el 131 dC.